Flotzbach ist ein geographischer Name:

 Flotzbach (Wolfurt), Wohnplatz in der Marktgemeinde Wolfurt, Bezirk Bregenz, Bundesland Vorarlberg
 Flotzbach, Alternativname des Floßbach (Isenach), rechter Zufluss der Isenach bei Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:

 Flötzbach